Безіме́нна — річка в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Права притока річки Хвоси (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 6 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 5,24  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Філіопіль. Тече переважно на пінічний схід через село Білий Рукав і між селами Пустовійти та Сьомаки впадає у річку Хвосу, праву притоку Сниводи.

Цікаві факти 
 У XIX столітті у селі Білий Рукав на річці існували 1 вітряний та 2 водяних млини.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Хмільницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви